Чемпіонат Мальти з футболу 2010—2011 — 96-й сезон чемпіонату Мальти з футболу. Титул здобула Валетта.

Учасники

Регулярний сезон

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Флоріана взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Мальти 2010—2011.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway

2010—2011
Мальта
Мальта